

Püttlingen – città nel Saarland

Püttlingen, oggi Puttelange-aux-Lacs – comune nel dipartimento della Mosella
 Püttlingen, oggi Puttelange-lès-Thionville – comune nel dipartimento della Mosella